Teoctisto de Cesareia — bispo de Cesareia do 
 Teoctisto (asceta) — companheiro de Eutímio, o Grande, habitou o deserto da Judeia. Morreu em 467.
 Teoctisto (mestre dos soldados da África) — oficial bizantino do 
 Teoctisto (magistro) — oficial ativo durante o reinado de Nicéforo I, o Logóteta e Miguel I Rangabe.
 Teoctisto (regente) — co-regente, com Teodora, de Miguel III, imperador romano do Oriente. Assassinado por Miguel em 20 de novembro de 855.

Desambiguações de antropônimos